Доминго Герман Саис Вильегас ( ), также известный как Феде  — испанский футболист, игрок сборной Испании.

Карьера 
Хотя Доминго родился в Кантабрии, он вырос в Стране Басков, куда эмигрировала его семья. Более того, именно его собственная семья дала ему прозвище Феде, в память о брате, который умер еще до его рождения.

Доминго дебютировал в качестве профессионального футболиста в футбольном клубе «Алавес», его первый матч состоялся против ФК «Реал Сосьедад» в Аточе (2:2). Он оставался в команде «Алавес» в течение двух сезонов, после чего покинул клуб и подписал контракт с ФК «Реал Сосьедад», хотя в итоге перешел в футбольный клуб «Севилья».

В общей сложности он провел три матча за сборную Испании по футболу. Его дебют состоялся 11 марта 1934 года, против Португалии в отборочном матче к чемпионату мира 1934 года. Семь дней спустя он сыграл свой второй матч, также в отборочном матче, против Португалии. Свой третий и последний матч за национальную команду он провел 31 мая того же года против сборной Италии в матче чемпионата мира 1934 года.

Он умер 24 апреля 1989 года в возрасте 76 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Севилья»